Сари може бити:

 Сари (одећа), је индијска женска народна ношња
 Сари (грофовија), је традиционална грофовија Енглеске
 Сари (Британска Колумбија), је град у Канади у покрајини Британска Колумбија
 Сари (Вирџинија), град у САД у држави Вирџинија
 Сари (Северна Дакота), град је у америчкој савезној држави Северна Дакота
 Сари (Иран), је град Ирану у покрајини Мазандаран